Целибеев — фамилия; имеет женскую форму Целибеева .

Известные носители 
 Целибеев, Вадим Александрович (род. 8 декабря 1928) — советский инженер-конструктор, радиотехник; лауреат Государственной премии СССР (1979).
 Целибеев, Николай Александрович (1898 — 1987) — советский лётчик-испытатель I класса, родоначальник регулярного авиасообщения в Тюменской области, начальник управления воздушной линии Тобольск — Обдорск.

Примечания